Lipkovo (en macédonien Липково, en albanais Likova) est un village du nord de la Macédoine du Nord, chef-lieu de la municipalité de Lipkovo. Le village comptait 2644 habitants en 2002. Il est majoritairement albanais. Il se trouve à deux kilomètres au sud du lac de Lipkovo.

Démographie 
Lors du recensement de 2002, le village comptait :
 Albanais : 2 631
 Macédoniens : 2
 Autres : 11

Voir aussi 
 Lipkovo

Références 

Village dans la commune de Lipkovo